Conde (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Conde (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Conde (Guimarães), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Guimarães
Conde (South Dakota), een gemeente in de deelstaat South Dakota van de Verenigde Staten
zie ook Condé